Лилов () — болгарская и русская фамилия.

 
 Лилов, Лукан Илийов (; 1802—1877) — болгарский священник и просветитель.